Georges Bensoussan (1950- ), auteur et réalisateur français ;
 Georges Bensoussan (1952- ), historien français.